Семих Эрден (; род. 28 июля 1986, Стамбул) — турецкий профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового». На драфте НБА 2008 года был выбран под общим 60-м номером клубом «Бостон Селтикс».

Карьера в Европе 
Профессиональную карьеру Эрден начал в стамбульском клубе «Дарюшшафака», за который выступал один сезон. В 2004 году он перешёл в белградский «Партизан», с которым в 2005 году стал чемпионом Сербии. В 2005 году Эрден вернулся в Турцию, став игроком «Фенербахче». За пять лет в этом клубе он трижды, в 2007, 2008 и 2010 годах, становился чемпионом Турции, один раз — обладателем Кубка Турции (в 2010 году) и дважды, в 2007 и 2008 годах, участвовал в матче всех звёзд турецкой баскетбольной лиги.

Карьера в НБА 
Эрден был выбран на драфте НБА 2008 года во втором раунде под общим 60-м номером клубом «Бостон Селтикс». В США он переехал только через два года. В составе «Селтикс» он сыграл 37 игр, в которых в среднем набирал 4,1 очка и делал 2,9 подбора. 24 февраля 2011 года он вместе с Люком Харангоди был отправлен в «Кливленд Кавальерс» в обмен на право выбора во втором раунде драфта 2013 года. Во время локаута 2011 года Эрден выступал за турецкий «Бешикташ» вместе с разыгрывающим Дероном Уильямсом.

Международная карьера 
Эрден выступал за молодёжные сборные Турции в возрастных категориях до 18 и до 20 лет, с которыми дважды становился вице-чемпионом Европы. За взрослую сборную он регулярно выступает с 2006 года, играл на чемпионатах мира 2006 и 2010 годов, а также чемпионатах Европы 2007 и 2009 годов. На чемпионате Европы 2011 года он не смог сыграть из-за травмы.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболисты Турции
Игроки сборной Турции по баскетболу
Игроки БК «Дарюшшафака»
Игроки БК «Партизан»
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки БК «Бешикташ»
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки БК «Истанбул Бююкшехир Беледиеспор»
Игроки БК «Каршияка»
Игроки БК «Тюрк Телеком»